Chittagong (stad), de tweede stad van Bangladesh
Chittagong (divisie), een divisie van Bangladesh
Chittagong (zila), een district van Bangladesh